Mobile Indijanci
 Mobile, Alabama
 Mobile (rijeka), ulijeva se u Meksički zaljev